Може () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Може, Гастон — французский педагог, автор многочисленных учебников французского языка для иностранцев.
 Може, Жак (род. 1959) — французский тромбонист и педагог; солист оркестра Парижской оперы.